Agadir Inezgane Airport är en flygplats i Marocko. Den ligger i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Agadir Inezgane Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Agadir Inezgane Airport är platt söderut, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Agadir Inezgane Airport. Runt Agadir Inezgane Airport är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Agadir,  km nordväst om Agadir Inezgane Airport. Omgivningarna runt Agadir Inezgane Airport är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Marocko